Uroptychus är ett släkte av kräftdjur. Uroptychus ingår i familjen Chirostylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Uroptychus